Самарово — название населённых пунктов в России.

 Самарово — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Самарово — село в Переславском районе Ярославской области.
 Самарово — село, с 1950 года в составе города Ханты-Мансийска.